Kolorowe sny – piosenka Just 5
 Kolorowe sny – album Just 5